

Geografia

Filipiny 
 Zaragoza – nazwa gminy w prowincji Nueva Ecija

Gwatemala 
 Zaragoza– miejscowość i siedziba gminy w departamencie Chimaltenango

Hiszpania 
 Zaragoza (pol. Saragossa) – miasto w północno-wschodniej Hiszpanii, stolica regionu Aragonia 
 Zaragoza (pol. Saragossa) – prowincja wchodząca w skład wspólnoty autonomicznej Aragonia

Kolumbia 
 Zaragoza – miejscowość i siedziba gminy w departamencie Antioquia

Kostaryka 
 Zaragoza – miejscowość w kantonie Palmares w prowincji Alajuela

Meksyk 
 Zaragoza – miejscowość w stanie Veracruz
 Zaragoza – gmina w stanie Veracruz
 Zaragoza – miejscowość w stanie Puebla
 Zaragoza – miejscowość i siedziba gminy stanie Coahuila

Salwador 
 Zaragoza – miasto w Salwadorze

Biografie 
 Zaragoza Ignacio – meksykański generał, bohater narodowy Meksyku.
 Zaragoza Federico Mayor – hiszpański naukowiec, dyplomata, polityk w latach 1987-1999 dyrektor generalny UNESCO